

Architettura 
 Palazzo Visconti Venosta – palazzo rinascimentale a Tirano in Valtellina
 Studio Visconti Venosta – studio nel castello della famiglia di Camillo Benso, conte di Cavour, a Santena

Famiglie 
 Visconti Venosta – ramo della nobile famiglia Venosta di origini valtellinesi

Persone 
 Emilio Visconti Venosta – diplomatico e politico italiano, più volte ministro degli Esteri, senatore del Regno d'Italia
 Giovanni Maria Visconti Venosta – diplomatico italiano
 Giovanni Visconti Venosta – patriota e scrittore italiano
 Marco Antonio Visconti Venosta – nobile, militare e politico italiano
 Nicolò Visconti Venosta – nobile e politico italiano

Pagine correlate 
 Visconti (disambigua)
 Venosta